

Culture et société 
 Wikipedia (sans accent sur le « e ») est le nom de l'encyclopédie en ligne Wikipédia dans de nombreuses langues, dont l'anglais.
 Wikipedia Scanner était un service en ligne faisant le lien entre des millions de modifications anonymes sur Wikipédia et des organisations susceptibles d'être à l’origine de ces modifications.
 Wikipedia Zero est un projet de la Wikimedia Foundation visant à fournir gratuitement un accès à Wikipédia par téléphone portable aux populations ne pouvant financer un accès à Internet, notamment dans les pays émergents.
 How Wikipedia Works est un livre consacré à Wikipédia et publié en 2008.

Sciences et techniques 
 (274301) Wikipedia est un astéroïde de la ceinture principale.
 Viola wikipedia est une plante herbacée vivace, de la famille des Violacées.